Morbidelli steht für

 Morbidelli, ein ehemaliger italienischer Motorradhersteller
 (5596) Morbidelli, ein Asteroid des Hauptgürtels

Morbidelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Morbidelli (* 1966), italienischer Astronom
 Franco Morbidelli (* 1994) italienischer Motorradrennfahrer
 Gianni Morbidelli (* 1968), italienischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Morbidelli V8